Аббевіль, Еббівілл (, ):

 Аббевіль — місто та муніципалітет у Франції
 Аббевіль-ла-Рив'єр — муніципалітет у Франції
 Аббевіль-ле-Конфлан — муніципалітет у Франції
 Аббевіль-Сен-Люсьян — муніципалітет у Франції
 Еббівілл — місто у штаті Алабама, США
 Еббівілл — місто у штаті Джорджія, США
 Еббівілл — місто у штаті Луїзіана, США
 Еббівілл — містечко у штаті Міссісіпі, США
 Еббівілл — місто у штаті Південна Кароліна, США
 Еббівілл — округ у штаті Південна Кароліна, США